La palabra Tetraktys puede referirse a:
 Tetraktys: figura triangular consistente en diez puntos ordenados en cuatro filas, con uno, dos, tres y cuatro puntos en cada fila. Como símbolo místico, fue muy importante para los seguidores de los pitagóricos; o
 Tetraktys (banda): conjunto italiano especializado en la interpretación de música medieval y renacentista, dirigido por Kees Boeke.